Серге́й Петро́вич Иване́нков (род. 28 октября 1956, Быхово) — российский . Доктор философских наук, профессор СПбГИПСР;  теоретического журнала «Credo». Член Президиума Российского философского общества с 1999 года.

Биография 
В 1976 году с отличием окончил Брянский строительный техникум (Ленинский стипендиат), в 1981 с отличием — философский факультет МГУ, в 1984 — аспирантуру того же факультета.

С 1997 года — главный  теоретического журнала «Credo».

В 1998 году участвовал в работе ХХ-го Всемирного философского конгресса в г. Бостоне (США)

В СПбГИПСР читает курсы «Социальная работа с молодежью», «Психолого-социальная работа с молодежью», «Политология», «Современная философия и методология науки», «Социальная философия», «Социальная культура».

Научная деятельность 
В 1985 году в МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством профессора В. А. Вазюлина защитил кандидатскую диссертацию («Методологические проблемы социального предвидения в советской философской литературе 70-х годов»), в 1999 году в МГУ имени М. В. Ломоносова — докторскую диссертацию («Социализация молодежи в современных условиях»). Профессор (2004).

Иваненков развивает идею о принципиальном отличии прогнозирования и предвидения (как способов познания процессов функционирования и развития), что предполагает четкое различение простого и сложного будущего. Простое будущее эволюционирует из прошлого и настоящего, представляя собой линеарную и кумулятивную экстраполяцию прежних характеристик объекта на его будущий облик. Сложное будущее содержит такие характеристики объекта, которые принципиально отсутствуют в его прежнем качестве. Применение этой идеи к проблемам социализации молодежи позволяет понять молодежь как воплощение социального времени, как будущее. Актуально существующая молодежь есть потенциальное «взрослое» общество. Бытийное и логическое противоречие этого сообщества заключено в том, что оно только потенциально есть общество, и социальные характеристики присущи ему в зачаточной и развивающейся форме; одновременно это есть сообщество с реальными объективно присущими и уже ныне реализующимися свойствами. Развивает концепцию формирования в современности исторически новой формы вторичной социализации молодежи — государственной молодежной политики, как инновационной формы социализации молодежи. Продолжает исследование творчества М.Пришвина.

Избранные труды 
Монографии
 Возможности самореализации молодежи в условиях социальных трансформаций (по материалам социологического исследования в Оренбургской области)" / Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. — Оренбург, 2012.— 121 с.
 Проблемы социализации современной молодежи. (Основные тенденции и перспективы развития). — Изд-во Lambert Akademic Publishing, 2011
 Досуг современной молодежи : по материалам социологического исследования / С. П. Иваненков, М. К. Селезнева, Е. С. Берковченко; под ред. С. П. Иваненкова. — СПб., 2014. ​- 120 с.
 Теория и практика повышения социальной активности молодежи: монография / А. В. Кострикин, С. П. Иваненков. — СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. — 174 с.
 Молодежь Оренбуржья: динамика позиций / Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. — Оренбург, ОМИЦ, 2014—144 стр.
 Иваненков С. П. Социальные проблемы мегаполиса: мнение петербуржцев. — СПб: Архей, 2015 — 179с.
 Молодежь и государство: инновационные подходы(на материалах Оренбургской области)/  Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. -  Оренбург, 2009 (2 -е  изд.) - 440 стр.
Оренбургский прецедент: государство и молодежь / Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. -  — СПб: Архей, 2015 — 398 стр.
Так закалялась сталь. История одной первички в эпоху Перестройки. / Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. - СПб: "НПО ПБ АС", 2018 - 316 стр.
Рождённая будущим / Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. — СПб: Издательство  "Радуга", 2020  — 586 стр.

Статьи, рецензии, доклады
 Социализация молодежи: проблемы и перспективы. — Оренбург, 1993;
 Молодежь и перспективы развития молодежной политики. — Оренбург, 1993
 Социализация молодежи и перспективы развития образования // «Россия-XXI», М., 1995. № 9-10.
 Молодежь Оренбуржья: вызовы развития (концепция реализации ГМП в Оренбургской области). Оренбург, 1995
 Традиция и образование в модернизационном потенциале современного японского общества // Россия-XXI. М., 1995. № 3-4.
 Исторические вехи российского менталитета // Человек: грани философской рефлексии. М., 1996.
 Социальное время и социализация молодежи // Credo. 1997. № 2. Оренбург, 1997
 М. М. Пришвин: бремя мира и личности // Credo. 1997. № 4. Оренбург, 1997
 Молодежь и политика // Социология власти. 1997. № 4-5. М., РАГС, 1998.
 Социализация молодежи как ресурс регионального развития. Оренбург, 1998.
 Молодежь и государственная молодежная политика // Credo. 1998. № 3. Оренбург, 1998
 Государство и социальная защита молодежи // Социология власти. 1998. № 4-5. М., РАГС, 1998.
 Проблемы социализации современной молодежи. Оренбург, 1999.

Награды и признание 
 Почётный работник сферы молодёжной политики РФ
 Кавалер ордена «Золотых пифий» IV степени Международной академии исследований будущего (IFRA)
 Почетные грамоты Президиума Российского философского общества
 «Вторая навигация» Санкт-Петербургского философского общества
 Почётная грамота Таможенного комитета РФ
 почётное звание «Ветерана труда»
 юбилейная медаль «130 лет С. М. Кирову» (2016).
Почетный орден «100 лет Ленинскому комсомолу» (2018)

Примечания

Литература 
 Алексеев П. В. Философы России начала XXI столетия: Биографии, идеи, труды: энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — С. 208—695 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-8243-1260-7.
 Малая российская энциклопедия прогностики / И. В. Бестужев-Лада (гл. ред.), А. И. Агеев и др.- М.: Институт экономических стратегий, 2007. — С.281 −328 С. −10000 экз. — ISBN 5-93618-125-1

Ссылки 
 Сергей Петрович Иваненков на сайте СПбГИПСР.
 Сергей Петрович Иваненков — глав.ред. CREDO NEW
 статья С. П. Иваненкова на сайте «Credo».
 «Социализация молодежи». Иваненков С. П. канал 100ТВ.
  Ученый груз. Иваненков С. П. // Вечерний Петербург — 21 (25049) — 6.02.2014

Преподаватели вузов Санкт-Петербурга
Социальные философы